Пётр Щербако́в:
 
 Щербаков, Пётр Карпович (1893—1982) — кадровый офицер императорской армии.
 Щербаков, Пётр Павлович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Щербаков, Пётр Петрович (1887—1917) — участник октябрьского вооружённого восстания в Москве.